Barakony keresztnév
Alsóbarakony, Apáti része
Barakony, Gány része
Tornabarakony, Borsod-Abaúj-Zemplén megye